Slag bij Smolensk (1812), tijdens de invasie van Rusland door Napoleon
 Slag bij Smolensk (1941), de verovering van de stad door de Duitse troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Slag bij Smolensk (1943), de herovering van de stad door de Russen.